Theodor Weber peut désigner :
 Theodor Alexander Weber (1737-1806) ;
 , (1829-1914), médecin allemand interniste et professeur d'université ; ordre de l'Aigle rouge 2e classe; membre de Leopoldina ;
  (1836-1906), prêtre, philosophe et théologien allemand ;
 Theodor Alexander Weber (1838-1907), artiste peintre allemand ;
  (1844-1889), consul allemand ;
  (1870-1920), militaire allemand, ordre Pour le Mérite ;
  (1930-), ingénieur allemand.